Breakers – videogioco picchiaduro del 1996
Breakers – serie televisiva australiana del 1998
Breakers – singolo dei Local Natives del 2012
Breakers – serie anime del 2020
The Breakers – National Historic Landmark statunitense
The Breakers – gruppo musicale danese

Pagine correlate 
 Breaker
 Breaking